Magdalensberg heißen folgende geographische Objekte:

 Magdalensberg (Gemeinde), Marktgemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Magdalensberg (Gemeinde Krems), Ort bei Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Magdalensberg (Gemeinde Lavamünd), Katastralgemeinde von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Magdalensberg (Berg), 1059 m, Berg bei Klagenfurt, Kärnten
 Stadt auf dem Magdalensberg, keltorömische Stadt im Noricum, archäologische Ausgrabungsstätte auf dem Magdalensberg

Siehe auch:
 Magdalenaberg
 Magdalenenberg